Манфред (Мани) Ноймайер (; 31 декабря 1940, Мюнхен) — немецкий рок-музыкант, фри-джазовый барабанщик, деятель искусства, лидер (вокалист и ударник) немецкой краут-рок-группы Guru Guru.

Параллельно с Guru Guru занимается сольной карьерой, работал со множеством музыкантов и групп, среди которых Conni Maly (Lover 303), Irène Schweizer, Dieter Möbius, Дамо Судзуки, Harmonia, Hans-Karsten Raecke и дуэт (вместе с Luigi Archetti) «Tiere Der Nacht». После успешного японского турне с Guru Guru в 1996 году, Мани Ноймайер стал первым немецким музыкантом, фигуру которого выставили в Музее восковых фигур в Токио.

Живёт в Германии и Японии.

Дискография

Соло 

 1981 Mani Neumeier
 1983 Waldmeister — лимитированное издание на аудиокассете (MC)
 1992 Privat
 1993 Terra Amphibia 
 1998 Terra Amphibia 2
 2002 Birthday !
 2005 Terra Amphibia 3 — Deep In The Jungle
 2007 Sketches / Mani

Вместе с Guru Guru 
См. : Guru Guru

Совместные работы 
 1967 George Gruntz, Daniel Humair, Charly Antolini, Pierre Favre, Neumeier From Sticksland With Love
 1967 Irene Schweizer Trio Jazz Meets India (с Manfred Schoof)
 1967 Globe Unity Orchestra
 1967 Irene Schweizer Trio Early Tapes
 1967 Wolfgang Dauner Free Action
 1975 Harmonia De Luxe
 1975 Highdelberg
 1982 Ensemble Yniverze Ensemble Yniverze
 1982 Möbius, Neumeier, Plank Zero Set
 1983 L.S. Bearforce L.S. Bearforce
 1986 Alfred Harth Red Art
 1989 Der Blaue Hirsch Cyberpunk
 1989 Unknownmix Whaba
 1992 Der Blaue Hirsch Brain Drain
 1992 Tiere Der Nacht Hot Stuff
 1994 Tiere Der Nacht Wolpertinger
 1996 Möbius, Engler, Neumeier Other Places
 1996 Mani Neumeier & Peter Hollinger Monsters Of Drums
 1997 Irene Schweizer & Mani Neumeier European Masters Of Improvisation
 1997 Möbius, Engler, Neumeier Space Explosion
 1997 Damo Suzuki's Network Tokyo On Air West 30-April
 1997 Damo Suzuki’s Network Tokyo On Air West 2-May
 1997 Damo Suzuki’s Network Osaka Muse Hall 4-May
 1997 Tiere Der Nacht Evergreens
 1998 Neumeier & Hollinger Monsters Of Drums Meets The Demons Of Bali
 1998 Tiere der Nacht Sleepless
 2000 Damo Suzuki’s Network Jpn Ultd 1
 2001 Lover 303 Modern Fairytales
 2001 Hans-Karsten Raecke & Mani Neumeier Pescanned Passages
 2002 Achim Jaroscheck & Mani Neumeier Europlosion
 2002 Damo Suzuki’s Network Jpn Ultd 2
 2003 Möbius + Neumeier Live In Japan
 2003 Neumeier Genrich Schmidt Psychedelic Monsterjam
 2005 Neumeier Genrich Schmidt Intergalactic Travel Agency

Ссылки 
 Guru Guru и Мани Ноймайер — официальный сайт
 Fünfundvierzig — лейбл, выпускающий альбомы Ноймайера (также Дамо Судзуки и многих других).

Ударники Германии
Певцы и певицы Германии
Рок-музыканты Германии
Краут-рок-музыканты
Родившиеся в 1940 году
Родившиеся 31 декабря
Музыканты прогрессивного рока